Никифораки — греческая фамилия. Известные носители:
 Никифораки, Антон Николаевич — российский государственный деятель, Управляющий III Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии.
 Никифораки, Егор Мануйлович — российский военный деятель, кавалер Ордена Святого Георгия IV класса (1839).
 Никифораки, Николай Егорович (1838—1904) — российский государственный и военный деятель, генерал-лейтенант, губернатор Ставропольской губернии.